Кахоку:
 Кахоку (город) — город в Японии, расположенный в префектуре Исикава.
 Кахоку (посёлок) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Нисимураяма префектуры Ямагата.